The Quick and the Dead může být:
 Rychlý a mrtvý (v originále The Quick and the Dead), americký film z roku 1987
 Rychlejší než smrt (v originále The Quick and the Dead), americký film z roku 1995